Эланчове (, )  —   населённый пункт и муниципалитет в Испании, входит в провинцию Бискайя в составе автономного сообщества Страна Басков (автономное сообщество). Муниципалитет находится в составе района (комарки) Бустурияльдеа-Урдайбай. Занимает площадь 1,85 км². Население — 439 человек (на 2010 год). Расстояние до административного центра провинции — 46 км.

История 
Город основан в 1858 году.

Население

Примечания

Ссылки 
 Elanchove en Google Maps

Муниципалитеты Бискайи
Населённые пункты Бискайи